Servo di scena (The Dresser) – dramma di Ronald Harwood del 1979
 Il servo di scena (The Dresser) – film del 1983 diretto da Peter Yates
 The Dresser – film del 2015 diretto da Richard Eyre